Stropnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Stropnice (vattendrag i Tjeckien), Södra Böhmen, 
 Horní Stropnice, ort, Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar